

Letteratura 
Vivi e lascia morire – romanzo del 1954 di Ian Fleming

Cinema 
Vivi e lascia morire (An American Dream) – film del 1966 diretto da Robert Gist
Agente 007 - Vivi e lascia morire (Live and Let Die) – film del 1973 diretto da Guy Hamilton